Pigna – struttura legnosa tipica di alcune piante (conifere e altre gimnosperme).
 Pigna – stufa in maiolica o altro materiale refrattario, tipica delle case alpine.
 Pigna – scultura colossale nel cortile della Pigna nei Musei Vaticani.
 Pigna – una delle maggiori società cartiere in Italia.

Geografia 
 Pigna – comune italiano in provincia di Imperia.
 Pigna – piccolo comune francese situato in Corsica.
 Pigna – nono rione di Roma.